Das Mixed der French Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Lisa Raymond und Mike Bryan. Das Finale gewann die Paarung Richard Gasquet / Tatiana Golovin gegen Wayne Black / Cara Black mit 6:3 und 6:4.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw des Mixed der French-Open 2004

Mixed
2004